Qi (, произносится «чи») — стандарт, разработанный Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium, WPC) для индукционной передачи энергии на расстояние до 4 см.

Аппаратура Qi включает в себя пластину передатчика (с плоской катушкой) в базе (подключается к стационарному источнику энергии) и совместимый приёмник в подключаемом заряжаемом устройстве (также плоская катушка); при использовании подключаемое устройство размещают на пластине передатчика. 
При этом используется принцип электромагнитной индукции, между этими двумя плоскими катушками (аналогично, как, например, в обмотках трансформаторов).

Стандарт Qi предусматривает два варианта: 
низкой мощности — от 0 до 5 Ватт и 
средней мощности — до 30..65 Ватт. 

Производители, использующие этот стандарт в некоторых своих устройствах: Apple, Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, Xiaomi,  Sony, Yota Devices. Консорциум беспроводной электромагнитной энергии был основан в 2008 году, является открытым и объединяет различных производителей Азии, Европы и Америки. Его цель — создание единого стандарта для технологии индукционной зарядки.
Когда Qi стандарт наберёт популярность, ожидается появление публичных зарядных устройств в кафе, аэропортах, спортивных аренах и т. д.

Протокол передачи данных Qi 

Qi включает в себя возможность для базовой станции и мобильного устройства использовать ограниченную систему передачи данных. Это позволяет заряжать и передавать базовой станции информацию о состоянии заряда. Таким образом, базовая станция может адаптировать свою работу удовлетворения потребности мобильного устройства и прекратить свою работу, когда мобильное устройство полностью заряжено.

В процессе работы начальное обнаружение происходит в результате отклонения изменения ёмкости или резонанса катушки передатчика. Как только объект был обнаружен, базовая станция проверяет устройство, размещено ли на нём именно Qi-совместимое устройство. Базовая станция передает 8 бит строковых данных. Принимающее мобильное устройство должно реагировать и предоставить сигнал. Базовая станция затем посылает несколько цифровых пингов, чтобы проверить информацию об оптимальном положении мобильного устройства. Только тогда, когда прибор был проверен, и информация передаётся, начнётся зарядка. Во время процесса зарядки Qi-устройство отправляет пакеты данных управления, чтобы регулировать уровень мощности и, наконец, прекратить зарядку.

Протокол передачи данных зарядного устройства Qi определяется для того, чтобы все устройства могли взаимодействовать правильно.

Спецификация стандарта Qi доступна и бесплатна.

См. также 
 Беспроводная передача электричества

Примечания 

Интерфейсы устройств
Консорциумы
Открытые стандарты